Trevor (curta-metragem) — curta-metragem de 1994
Trevor (Wisconsin)

Desambiguações de antropônimos